Здравко-Чиро Ковачич (; 6 июля 1925, Шибеник, Королевство Югославия — 1 апреля 2015, Риека, Хорватия) — югославский ватерполист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) и в Мельбурне (1956).

Спортивная карьера 
Занимался водным поло с 1939 г. Выступал за клубы JŠK Victoria и «Приморье» (Риека).

В начале 1950-х гг. считался лучшим ватерпольным вратарем в мире. Участник трех Олимпиад (1948—1956), серебряный призёр летних Игр в Хельсинки (1952) и в Мельбурне (1956). На открытии Олимпийских игр в Мельбурне являлся знаменосцем сборной Югославии. Серебряный медалист первенства Европы в итальянском Турине (1954), бронзовый — в Вене (1950).

По завершении спортивной карьеры, получив экономическое образование, работал директором судоходной компании Jugolinija (1972—1980); Также занимал руководящие должности в спортивном обществе «Поморье».

В 1984 г. был включен в Международный зал славы плавания.

Ссылки 
 
 http://www.hrvatskareprezentacija.hr/preminuo-ponajbolji-vaterpolski-vratar-svijeta-i-drugi-najstariji-hrvatski-olimpijski-odlicnik/ 

Ватерполисты Югославии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания